Анна Алексеевна (1655—1659) — дочь Алексея Михайловича и Марии Милославской
 Колтовская, Анна Алексеевна (ок. 1554/1556 — 1626) —  четвёртая жена Ивана Грозного